Esistono più comuni francesi con questo nome

 Rocles – Allier
 Rocles – Ardèche
 Rocles – Lozère